1411 км, 1411-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1411 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 514313.
 1411 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 651313.
 1411 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Буздякском районе Башкортостана.